L'edizione 2004-2005 della Ligue 2 è stato il 66º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori 
Aggiornata al 9 luglio 2012

Capoliste solitarie 
 Dalla 2ª alla 3ª giornata: 
 Dalla 7ª alla 11ª giornata: 
 Dalla 12ª alla 31ª giornata: 
 Dalla 32ª alla 33ª giornata: 
 Dalla 36ª alla 38ª giornata:

Record 
Aggiornati all'11 luglio 2012
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte: , ,  e  (9)
 Migliore attacco:  (61 gol fatti)
 Miglior difesa:  (30 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  e  (+21)
 Maggior numero di pareggi:  (16)
 Minor numero di pareggi: , , , ,  e  (8)
 Minor numero di vittorie:  e  (8)
 Maggior numero di sconfitte:  (20)
 Peggiore attacco:  (28 gol fatti)
 Peggior difesa:  (55 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-21)
 Totale dei gol segnati: 847

Verdetti finali 
  ,  e   promosse in Ligue 1 2005-2006.
   e  retrocesse in Championnat National 2005-2006.

Voci correlate 
 Ligue 1 2004-2005
 Championnat National 2004-2005
 Coppa di Francia 2004-2005
 Coupe de la Ligue 2004-2005

Collegamenti esterni 
 
 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2004-2005/

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Ligue 2